Niklas Dyrhaug (ur. 6 lipca 1987) – norweski biegacz narciarski, złoty medalista mistrzostw świata, zawodnik klubu Tydal IL.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Niklas Dyrhaug pojawił się 5 stycznia 2007 roku w Sjusjøen podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego. Zajął wtedy 108. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. W 2009 roku wystąpił na Mistrzostwach Świata Młodzieżowców w Praz de Lys – Sommand, gdzie w biegu na 15 km stylem dowolnym zajął 24. miejsce, a w biegu łączonym na 30 km był jedenasty. Rok później, podczas Mistrzostw Świata Młodzieżowców w Hinterzarten był trzydziesty w biegu na 15 km klasykiem oraz dziewiętnasty w biegu łączonym na 30 km.

W Pucharze Świata Dyrhaug zadebiutował 21 listopada 2009 roku w Beitostølen zajmując 59. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. W sezonie 2009/2010 pojawił się jeszcze raz, 13 marca 2010 r. w Oslo zajął 44. miejsce na dystansie 50 km stylem dowolnym. Wobec braku zdobytych punktów nie został uwzględniony w klasyfikacji generalnej. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 19 lutego 2011 roku w Drammen, gdzie był dwudziesty w biegu na 15 km techniką klasyczną. W klasyfikacji generalnej sezonu 2010/2011 zajął ostatecznie 140. miejsce. Zajął ponadto szesnastą pozycję w szóstej edycji Tour de Ski w sezonie 2011/2012. 12 lutego 2012 roku w Novym Měscie wspólnie z Eldarem Rønningiem, Martinem Johnsrudem Sundbym i Petterem Northugiem zwyciężył w sztafecie. W tym samym sezonie po raz pierwszy stanął na podium zawodów pucharowych, zajmując trzecie miejsce w Finale PŚ w Falun. W klasyfikacji generalnej był szesnasty.

W październiku 2021 r. zakończył karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1987